Ниже представлен список глав города Ростов-на-Дону

До установления Советской власти

Городские головы 
 1808 и др. годы, Александр Садомцев
 1831 и др. годы, Фёдор Нефёдович Михайлов
 1837– 40-е годы, Андрей Романович Ященко (Ященков)
 1847 – 1849, Иван Крамаренков
 1849 – 1851, Пётр Трегубенко
 1863–1865, 1866–1868, 1869–1871 — Андрей Матвеевич Байков
 1871, Фёдор Чепелюгин
 1871—1873 — Пётр Романович Максимов
 1873—1874 — Александр Михайлович Баташев
 1874—1878 — Аполлон Константинович Кривошеин
 1878–1879, 1880–1884, Николай Иванович Кузьмин
 1884–1888, 1889 — Андрей Матвеевич Байков
 1889—1892 — Иван Степанович Леванидов
 1892, 1893–1897, 1898–1901 — Евсигний Никифорович Хмельницкий
 1901 — Василий Михайлович Котляров
 1902—1905 — Пётр Филиппович Горбачёв
 1905—1909 — Евсигний Никифорович Хмельницкий
 1910—1913 — Михаил Иванович Кирьянов
 1914—1917 — Евсигний Никифорович Хмельницкий
 01.08.1917—14.12.1917 — Александр Андреевич Николаев
 14.12.1917—1918 — Пётр Семёнович Петренко
 1918–1919, Никон Козлов

Руководители (до 1928) 
 Гольман, Иван Дмитриевич
 Соколов, Александр Васильевич

Председатели горсовета и горисполкома (с 1928 по 1991)

Первые секретари горкома партии (с 1920 по 1991) 
 Решетков, Илья Васильевич
 Путнин, Владимир Маркович
 Овчинников, Григорий Федотович
 Лобанов, Владимир Васильевич
 Мазовка, Владимир Филиппович
 Неронов, Георгий Дмитриевич
 Сабанеев, Станислав Николаевич
 Головец, Борис Иванович
 Семёнов, Юрий Алексеевич
 Козлов, Владимир Денисович

Мэры Ростова-на-Дону (с 1993) 
 Погребщиков, Юрий Борисович
 Чернышёв, Михаил Анатольевич
 Неярохина, Зинаида Васильевна
 Горбань, Сергей Иванович
 Кушнарёв, Виталий Васильевич

Источники 
 Главы Ростова
 Ростов-на-Дону. Городские головы

Примечания